Crassitoniella är ett släkte av snäckor. Crassitoniella ingår i familjen Eatoniellidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Snäckor
Crassitoniella